Bradford Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bradford Hill (Connecticut)
 Bradford Hill (Belknap County, New Hampshire)
 Bradford Hill (Hillsborough County, New Hampshire)